Lorde ist eine archaische Form von Lord und der Name folgender Personen:

 Lorde, Künstlername der neuseeländisch-kroatischen Sängerin Ella Yelich-O'Connor (* 1996)
 André de Lorde (André de La Tour; 1869–1942), französischer Dramatiker
 Audre Lorde (1934–1992), US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin